Hauterive é uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento de Orne. Estende-se por uma área de 6,98 km².

Demografia 

Comunas de Orne